Людковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Людковская волость (Новозыбковский уезд) — в составе Черниговской губернии
 Людковская волость (Мосальский уезд) — в составе Калужской губернии, Мосальский уезд